Abbie est un diminutif du prénom Albert.

Prénom

Personnage de fiction 
 Abbie, dans Les Simpson, la demi-sœur de Homer Simpson

Voir aussi 
 Abbie an' Slats, comic strip américain créé par Al Capp (scénario)
 , diminutif de